Ray Mears ist der Name folgender Personen:

* Ray Mears (Basketballtrainer) (1926–2007), US-amerikanischer Basketball-Trainer

Siehe auch:
 Raymond Mears